Garaycoa ist der Familienname folgender Personen:

 Francisco Xavier de Garaycoa (1775–1859), ecuadorianischer Geistlicher, Erzbischof von Quito
 Hugo Garaycoa (1930–2018), peruanischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Tacna y Moquegua